Avonia steht für:

 Avonia, eine ehemalige Pflanzengattung, Pflanzen der Gattung werden heute in der Gattung Anacampseros geführt
 Avonia (Zeitschrift), das Journal der Fachgesellschaft andere Sukkulenten